Zweitehe steht für
 Digamie, zweite Ehe nach dem Tod eines Ehegatten 
historisch:
 Kebsehe, zweite Ehe eines Verheirateten mit einer Unfreien 
 Morganatische Ehe, zweite Ehe eines verwitweten Adligen mit einer niedriger gestellten
Siehe auch:
 Bigamie
 Nebenfrau